Ви́ру-Ни́гула — эстонский топоним:

 Виру-Нигула — посёлок в уезде Ляэне-Вирумаа.
 Виру-Нигула — бывшая волость в уезде Ляэне-Вирумаа. Упразднена в 2017 году.
 Виру-Нигула — волость в уезде Ляэне-Вирумаа. Создана в 2017 году.
 Виру-Нигула — пасторат (церковная мыза) в уезде Ляэне-Вирумаа.
 Виру-Нигула — приход в Эстонии.
 Виру-Нигула — церковь в уезде Ляэне-Вирумаа.